SPS steht als Abkürzung für:
 Stiff-person-Syndrom oder Stiff-man-Syndrom (Medizin)
 Sensory Processing Sensitivity, englisch für Hochsensibilität (Medizin)
 Schizoide Persönlichkeitsstörung (Psychologie)
 Schweizer Paraplegiker-Stiftung
 Segmental progeroide Syndrome; siehe Progerie
 Société Suisse de Physique / Swiss Physical Society = Schweizerische Physikalische Gesellschaft
 SPS Agreement, Abkommen der Welthandelsorganisation über „sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen“
 Sozialpädagogisches Seminar, im Rahmen der Ausbildung an einer Fachakademie für Sozialpädagogik
 St. Patrick’s Gesellschaft für auswärtige Missionen (englisch St. Patrick’s Society for the Foreign Missions)
 The Subsistence Production Societies, englisch-walisisches Projekt gegen Arbeitslosigkeit

Parteien:
 Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 Socijalistička Partija Srbije, Sozialistische Partei Serbiens
 Sozialdemokratische Partei des Saarlandes
 Sozialdemokratische Partei Südtirols
 Soziale Politik Sachsen
 Sojus Prawych Sil, liberal-konservative Partei in Russland, siehe Union der rechten Kräfte

Technik:
 Microsoft SharePoint Server
 Satellite Paging System
 Samples per Second, siehe Abtastrate
 Sony PlayStation
 Spark Plasma Sintering
 Speicherprogrammierbare Steuerung (englisch Programmable Logic Controller, PLC), ein Gerät, das zur Steuerung oder Regelung einer Maschine oder Anlage eingesetzt und auf digitaler Basis programmiert wird
 Symbolic Programming System für die IBM 1401
 String Processing System
 Switching Power Supply (Schaltnetzteil)
 Super Proton Synchrotron am CERN in Genf
 Saudi Positioning System, ein Saudi-Arabisches Funknavigationssystem
 Solar Power Satellite
 Lösungsmittelreinigungssystem (englisch Solvent Purification System)

Biologie:
 Small Polyp Scleractinia, kleinpolypige Steinkorallen
 Sekundäre Pflanzenstoffe

Unternehmen:
 Swiss Post Solutions, eine Tochterfirma der Schweizer Post
 Swiss Prime Site, eine Schweizer Immobiliengesellschaft

SPS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Pszczyński in der Woiwodschaft Schlesien

Abkürzung